Сезон 2009 года для клуба «Терек» (Грозный) был вторым подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 12 место. В розыгрыше Кубка России «Терек» сыграл один матч, в котором уступил в 1/16 финала клубу «Мордовия» (Саранск).

Вячеслав Грозный намеревался уйти из «Терека» по окончании сезона 2009 года, однако подал в отставку 20 октября 2009 года после неожиданного домашнего поражения «Терека» от «Ростова» (1:3), а также в связи с состоянием здоровья и для возможности решить семейные и бытовые проблемы. После его ухода клуб возглавил Шахин Диниев.

Состав

Матчи

Премьер-лига

Итоговая таблица 

Клуб Первого дивизиона Сибирь (Новосибирск) получил путёвку в Лигу Европы 2009/2010 как финалист Кубка России.

Кубок России

Примечания

Ссылки 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»